Day by Day signifie Au jour le jour en anglais et peut désigner :

Musique

Album 

 , album de Cilla Black sorti en  ;

 , album de Doris Day sorti le  ;
 , album de Fly to the Sky sorti le  ;
 , album de Bet.e and Stef sorti le  ;
 , album de Yolanda Adams sorti le  ;
 , album de Femi Kuti sorti le  ;
 , album du groupe féminin coréen T-ara sorti le .

Chanson 

 , chanson de Stephen Schwartz et John-Michael Tebelak sortie en  ;
 , chanson de Kevin Ayers, figurant sur l'album The Confessions of Dr. Dream and Other Stories sorti en  ;
 , chanson des Hooters, figurant sur l'album Nervous Night sorti le  ;
 , chanson de Dajaé, figurant sur l'album Higher Power sorti le  ;
 , chanson de Dc Talk, figurant sur l'album Jesus Freak sorti le  ;
 , chanson de Regina, figurant sur l'album Situations sorti en 1997 ;
 , chanson de Girls' Generation, figurant sur l'album Oh! sorti le  ;
 , chanson de T-ara, figurant sur l'album Day by Day sorti le .

Autres 

 , sitcom américaine des années 1980 ;
 , recueil de poésie de Robert Lowell publié en 1977.
 Day by day (enseigne), réseau français magasins de vente en vrac

Voir aussi